Купата на европейските шампиони 1989/90 е 35-о издание на турнира. 32 клубни отбора участват в него, в това число 31 национални шампиона от предходния сезон и Милан като носител на трофея.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 23 май 1990 г. на стадион Пратер във Виена пред 58.000 зрители.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 13 септември, а реваншите са на 27 септември 1989 г.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 18 октомври, а реваншите са на 1 ноември 1989 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 7 март, а реваншите са на 21 март 1990 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 4 април, а реваншите са на 18 април 1990 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1989/90
 Купа на УЕФА 1989/90

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1989/90
 Детайли на мачовете за сезон 1989/90 в rsssf.com

Европейска шампионска лига